

Травне — село, Мамонтовський район, Алтайський край
 Травне — село, Мокроусовський округ, Курганська область
 Травне — село, Сладковський район, Тюменська область